

Miejscowości w USA 
 Lisbon – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie New London
 Lisbon – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Lake
 Lisbon – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Kendall
 Lisbon – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Linn
 Lisbon – wieś w stanie Luizjana, w parafii Claiborne
 Lisbon – miejscowość w stanie Maine, w hrabstwie Androscoggin
 Lisbon – miejscowość w stanie Maryland, w hrabstwie Howard
 Lisbon – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie St. Lawrence
 Lisbon – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Grafton
 Lisbon – jednostka osadnicza w stanie New Hampshire, w hrabstwie Grafton
 Lisbon – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Ransom
 Lisbon – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Columbiana
 Lisbon – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waukesha
 Lisbon – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Juneau

Gminy w USA 
 Lisbon (ang. Lisbon Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie New London
 Lisbon (ang. Lisbon Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Kendall
 Lisbon (ang. Lisbon Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Androscoggin
 Lisbon (ang. Lisbon Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Yellow Medicine
 Lisbon (ang. Lisbon Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Grafton
 Lisbon (ang. Lisbon Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie St. Lawrence
 Lisbon (ang. Lisbon Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Sampson
 Lisbon (ang. Lisbon Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Davison
 Lisbon (ang. Lisbon Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Juneau
 Lisbon (ang. Lisbon Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waukesha

Zobacz też Lizbona